Фадинг или фейдинг може да се отнася за:

 Фадинг (спирачна система): намаляване на ефективността на спирачната система поради повишаване на температурата на спирачните елементи.
 Фадинг (електромагнитни вълни): затихване на радиовълните, поради наличието на прегради между приемника и предавателя.